Mali i Zi kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Skopska Crna Gora, bergskedja,

Montenegro
 Mali i Zi – albanska namnet på självständiga staten Montenegro